Dysnomia kan være flere ting:

 Dysnomia (måne) er en måne til dværgplaneten Eris.
 Dysnomia (mytologi) er lovløshedens daimon i den græske mytologi.